

Musica 
 Tales of Mystery and Imagination - Edgar Allan Poe – album dei The Alan Parsons Project del 1976
 Tales of Mystery and Imagination – album dei Nocturnal Rites del 1997

Televisione 
 I racconti del mistero e del terrore (Tales of Mystery and Imagination) – serie televisiva del 1995